Женская национальная сборная Нидерландов по софтболу — представляет Нидерланды на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Королевская федерация бейсбола и софтбола Нидерландов (, ).

Одна из ведущих женских софтбольных сборных, входящих в Европейскую федерацию, многократные чемпионы Европы, практически каждый европейский чемпионат входят в число медалистов.

Результаты выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Нидерландов по софтболу

Ссылки 
  (Королевская федерация бейсбола и софтбола Нидерландов)
 
 
 
 
 

Нидерланды
Софтбол в Нидерландах
Софтбол женская